42-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2001 () проводился в городе Грейтер-Садбери (Онтарио) c 17 по 25 февраля 2001 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 8-й раз, в Грейтер-Садбери — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2001, который состоялся в апреле 2001 в городе Лозанна (Швейцария), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2002.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах; для Колин Джонс — 3-я победа), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Келли Лоу). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Шерри Мидо).

На чемпионате впервые вручалась почётная награда имени Джоан Мид (, см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award). Награда названа в честь Джоан Мид () (посмертно: она скончалась в 2000), в течение многих лет продюсера спортивных программ телекомпании CBC, занимавшейся в том числе и телетрансляциями турниров по кёрлингу и внесшей многочисленные инновации в технологию телепоказа (например, именно она предложила в 1980-х годах укреплять на куртках кёрлингистов радиомикрофоны, чтобы зрители могли слышать их разговоры во время игры), что способствовало популяризации кёрлинга. Награда вручается человеку, который не является действующим кёрлингистом или тренером (или является не только им), но внёс заметный вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга в Канаде.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Келли ЛоуДжулия СкиннерДжорджина УиткрофтДиана ДезураШерил НоблЭлейн Дагг-ДжексонRoyal City CC, Нью-Вестминстер
| Рене ЗонненбергMarcy BalderstonTina McDonaldKaren McNameeMelody VavrekSexsmith CC, Sexsmith
| Shelley MacDonaldLisa WhitakerAdina TasakaJacalyn BrownRene DuplisseМелисса СолигоRichmond CC, Ричмонд
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Мари-Франс ЛарошNancy BélangerЭнни ЛимэйValerie GrenierKaro GagnonCamil LaroucheClub de curling Etchemin, Квебек| Karen YoungJanice SandisonTammy RadchenkaAlison HarveyDenise PodolskiBob MorozSt. Vital CC, Виннипег| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн УэйНэнси ДелахантЛейни ПитерсКен БагнеллMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Kathy FloydMarie-Anne PowerAllison FraneyJane ArseneauMary HardingPat FownesThistle St. Andrews CC, Сент-Джон| Хизер СтронгLaura StrongSusan O'LearyMichelle BakerMarcie BrownDerek MartinSt. John's CC, Сент-Джонс| Шерри МидоJanet BrownАндреа ЛоусSheri CordinaКирстен Хармарк Coldwater & District CC, Coldwater|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Шелли БрэдлиJanice MacCallumLeslie AllanTricia MacGregorNancy CameronPat B. ReidCharlottetown CC, Шарлоттаун| Мишель РиджуэйLorie KehlerRoberta MateriJoan StrickerKristy LewisRon MeyersCaledonian CC, Реджайна| Кэрри КюиAinsley HolowecStacey TreptauHeather McCagg-NystromDawn MosesFred KoeYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход с 4-го места в плей-офф

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Онтарио.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2001 и чемпионате Канады 2002 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Нэнси Делахант (Новая Шотландия).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Джейн Арсено () (Нью-Брансуик).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждён Ллойд Стэнселл () — мастер по подготовке льда (), за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2001 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2001

2001
Спорт в Канаде в 2001 году
Спортивные соревнования в Грейтер-Садбери